Il doppio del torneo di tennis Schickedanz Open 2000, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Eduardo Nicolas-Espin e German Puentes-Alcaniz che hanno battuto in finale Devin Bowen e Brandon Coupe 6-4, 6-2.

Teste di serie 

 Devin Bowen /  Brandon Coupe (finale)
 Eduardo Nicolas-Espin /  German Puentes-Alcaniz (Campioni)

 Cristiano Testa /  Myles Wakefield (primo turno)
 Paul Rosner /  Jason Weir-Smith (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Schickedanz Open 2000